West Lafayette ist der Name mehrerer Städte in den Vereinigten Staaten

West Lafayette (Indiana)
West Lafayette (Ohio)